Numància (Hispània), ciutat d'Hispània capital dels arevacs 
 Numancia de la Sagra, municipi de la província de Toledo, comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Club Deportivo Numancia, club de futbol de la ciutat de Sòria a Castella i Lleó fundat el 1945 
 Guerra de Numància (s. II aC), revolta dels celtibers de Numantia i fou la tercera i darrere de les guerres celtiberes
 Setge de Numància, acció final de la guerra de Numància entre les forces de la República de Roma i les forces celtiberes 
 Estació de Numància, estació de les línies T1, T2 i T3 de la xarxa del Trambaix sobre l'Avinguda Diagonal de Barcelona
 El darrer dia de Numància, pintura a l'oli romàntica, obra d'Alejo Vera